Еланская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Еланская волость (Новохопёрский уезд) — в составе Воронежской губернии, Новохопёрский уезд
 Еланская волость (Верхнеудинский уезд) — в составе Забайкальской области, Верхнеудинский уезд
 Еланская волость (Пензенский уезд) — в составе Пензенской губернии, Пензенский уезд
 Еланская волость (Сердобский уезд) — в составе Саратовской губернии, Сердобский уезд
 Еланская волость (Тюкалинский уезд) — в составе Тобольской губернии, Тюкалинский уезд
 Еланская волость (Тюменский уезд) — в составе Тобольской губернии, Тюменский уезд